Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису 2019 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Китае, текущий турнир будет проходить в Гуанчжоу на теннисном стадионе. С 2009 года турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 9 сентября 2019
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Дуань Инъин
  Светлана Кузнецова
  Пэн Шуай
  Саманта Стосур
 
Теннисистки, имеющие исключение
  Нина Стоянович
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Магдалена Френх
  Тереза Мартинцова
  Ясмин Паолини
  Лесли Керкхове
  Фан Йин Ксун
  Катарина Завацкая
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Далила Якупович
  Сю Ван

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Китай
Теннис
Сентябрь 2019 года
Спортивные соревнования в Гуанчжоу